Borgt, gehucht in Grimbergen (provincie Vlaams-Brabant)
Hof ter Borght, kasteel in Hulshout (provincie Antwerpen)
Kasteeldomein De Borght, kasteel in Mechelen (provincie Antwerpen)